Revanche bezeichnet:
 Revanche (Album), Album von Peter Maffay (1980)
 Revanche (1983), Film aus dem Jahr 1983
 Revanche (2008), österreichischer Spielfilm von Götz Spielmann aus dem Jahr 2008
 Tatort: Revanche, Fernsehfilm aus der Krimireihe Tatort aus dem Jahr 2006
 eine politische Strömung in Frankreich, welche die Rückgewinnung der nach dem Deutsch-Französischen Krieg von 1870–1871 an Deutschland abgetretenen Gebiete anstrebte
 eine Band der 1970er- und 1980er-Jahre, siehe gegebenenfalls Revanche (Band)

Siehe auch
 Revanchismus
 Rache
 Vergeltung
 Die Revanche

Weblinks